Рунівщинська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Рунівщинська сільська рада — Полтавська область, Полтавський район
 Рунівщинська сільська рада — Харківська область, Зачепилівський район